Canaima puede hacer referencia a:
 Canaima, parque nacional en el Estado Bolívar, Venezuela, en el territorio del pueblo pemón.
 Canaima, novela de Rómulo Gallegos, publicada en 1935.
 Canaima, aeropuerto del parque nacional Canaima
 Canaima, película mexicana de 1945 basada en el libro homónimo de Rómulo Gallegos.
 Canaima, telenovela de RCTV basada en el libro homónimo de Rómulo Gallegos.
 Canaima, una distribución GNU/Linux venezolana basada en Debian.
 Canaima, proyecto desarrollado por el gobierno de la República Bolivariana de Venezuela con el objetivo de garantizar el acceso a las Tecnologías de la información y la comunicación.
 Campamento Canaima, localidad de Venezuela.